Costea ():
 Costea al Moldovei numit și Costea (voievod)

 Alexandru Victor Costea (n. 1928), jucător și antrenor de fotbal român
 Bianca Andreea Costea (n. 2005), înotătoare română
 Cellia Costea (n. ?, Piatra Neamț), soprană română
 Constantin Cosmin Costea (n. 1985), jucător de fotbal român
 Doru Romulus Costea (n. 1953, Cehul Silvaniei), diplomat român 
 Florin (Constantin) Costea (n. 1985, Râmnicu Vâlcea), jucător de fotbal român
 George Costea (n. ?), actor român
 Ion Costea (1912–2013), jucător și antrenor de fotbal român
 Marian Costea (n. 1952), jucător de hochei român
 (Alexandru) Mihai Costea (n. 1988, Râmnicu Vâlcea), jucător de fotbal român
 Philippe Cara Costea (1925, Méréville ex-Seine , 2006, Méréville), pictor francez și sculptor (română de către tatăl său, pe mama sa franceză) 
 Sergiu Costea (n. 1983), jucător de fotbal român
 Simion Costea (n. 1972), istoric român, specializat în Relații internaționale și studii europene

Vezi și 
 Constantin
 Costa, Kosta
 Kostas ( < Konstantinos)
 Kostka (Kosztka)
 Costache
 Listă de nume românești - litera C

Referințe și note 

Nume de familie românești